Rumbia steht für:

 einen indonesischen Ort auf Sulawesi, siehe Rumbia (Sulawesi)
 ehemaliger Name des Sucos Caicoli in Osttimor
 Rumbia (Vera Cruz), ein Stadtviertel Dilis